Berzsenyi Zoltán (1943) agrármérnök
 Berzsenyi Zoltán (1961) színész, szinkronszínész